Старобелокурихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Старобелокуриха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1520 человек, в том числе 712 мужчин и 808 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Даниловка,
 село Старобелокуриха.

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края